Ананьїн, жіноча форма Ананьїна — прізвище. Відомі носії:
 Ананьїн Степан Андрійович — український психолог і педагог

 Ананьїна Валентина Георгіївна — радянська і російська акторка

Російські прізвища